Brachystomella är ett släkte av urinsekter. Brachystomella ingår i familjen Brachystomellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppstjärtar
Brachystomella